Списък на войните и битките през 17 век.

17 век 

Списъци на битки